Березницкое се́льское поселе́ние или муниципальное образование «Березницкое» — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в составе Устьянского муниципального района Архангельской области России. 

Соответствовало административно-территориальной единице в Устьянском районе — Березницкому сельсовету и, с 2021 года, Строевскому сельсовету.

Административный центр — село Березник.

География 

Сельское поселение находится в центре Устьянского муниципального района.

Граничит:
 на севере с муниципальным образованием «Плосское» и с муниципальным образованием «Череновское»
 на востоке с муниципальным образованием «Дмитриевское»
 на юге с муниципальным образованием «Шангальское», с муниципальным образованием «Орловское» и муниципальным образованием «Илезское».
 на западе с муниципальным образованием «Октябрьское» и с Вельским районом.

История 
Муниципальное образование было образовано законом от 23 сентября 2004 года.

Законом Архангельской области от 26.04.2021 № 410-25-ОЗ с Березницким сельским поселением объединено Строевское сельское поселение.

В сентябре 2022 года Березницкое сельское поселение и остальные поселения муниципального района были упразднены и преобразованы путём их объединения в Устьянский муниципальный округ.

В 1919 году в деревне Зыково была создана первая в Вельском уезде Вологодской губернии коммуна, которой руководил отец Розы Шаниной.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находились:

а также населённые пункты, включённые из Строевского сельского поселения:

См. также 
 Список населённых пунктов Устьянского района
 Административно-территориальное деление Архангельской области
 Шанина, Роза Егоровна

Примечания

Ссылки 
 Областной закон «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области» (редакция 2004 года)
 Подчинённые пункты Устьянского района // Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах
 МО «БЕРЕЗНИЦКОЕ»

Карты 
 [mapp38.narod.ru/map1/p38099100.html Топографическая карта P-38-99,100. Октябрьский]

Упразднённые сельские поселения Архангельской области
Упразднённые муниципальные образования Устьянского района